Slovo Mathieu může znamenat:

příjmení
 Mireille Mathieu – francouzská šansonová zpěvačka
 Paul-Henri Mathieu – francouzský profesionální tenista
 Émile Léonard Mathieu – francouzský matematik
 Jérémy Mathieu – francouzský fotbalista

křestní jméno
 Mathieu Kérékou – bývalý prezident Beninu

jiné významy
 Mathieu – obec ve francouzském departementu Calvados
 Saint-Mathieu – obec ve francouzském departementu Haute-Vienne
 Klášter Saint-Mathieu de Fine-Terre – francouzské opatství